Luce Hall ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Luce Hall (Rhode Island), ID-Nr. 72001439
 Luce Hall (Texas), ID-Nr. 92000194